, chanson de The Platters ;
 Twilight Time, un album du groupe finlandais Stratovarius ;
 Twilight Time, un film américano-yougoslave réalisé par Goran Paskaljević, sorti en 1982.